Guess Who puede referirse a:

Cine y televisión

 Guess Who's Coming to Dinner, película estadounidense de 1967.
 Guess Who's Coming to Criticize Dinner?, episodio de la serie animada Los Simpsons de 1999.
 Guess Who, película estadounidense de 2005.

Música

 Guess Who, álbum del cantante estadounidense B. B. King de 1972.
 Guess Who's Back?, álbum recopilatorio del rapero estadounidense 50 Cent de 2002.
 Guess Who, miniálbum del grupo surcoreano Itzy de 2021.
 The Guess Who, banda de rock canadiense.

Otros

 Guess Who?, juego de mesa.